Naselja u Sloveniji:
 Log (Kranjska Gora, Slovenija), naselje u općini Kranjska Gora
 Log (Lukovica, Slovenija), naselje u općini Lukovica
 Log (Rogatec, Slovenija), naselje u općini Rogatec
 Log (Ruše, Slovenija), naselje u općini Ruše
 Log (Sevnica, Slovenija), naselje u općini Sevnica
 Log (Mokronog – Trebelno, Slovenija), naselje u općini Mokronog - Trebelno